Ялове (, ) — деревня в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Бещадский повят, гмина Устшики-Дольне.

В 1939—1951 годах входила в состав Нижне-Устрицкого района, Дрогобычской области, УССР.

В 1975—1998 годах административно принадлежала к кросненскому воеводству.

География и история 
Деревня расположена у дороги на Бандрув, в 5 километрах восточнее Устшиков-Дольных. Автобусное сообщение с Устшиками.

Ялове относиться к числу самых молодых бещадских деревень. Вообще-то словосочетание «Яловая гора», обозначающее неурожайные земли, появляется в локационном акте Бжегов Дольных, выданном в 1532 году, но ещё даже в 1870 году в этом месте были только хозяйственные постройки и две мельницы.

В конце XIX — начале XX веков на берегах Глухого ручья были возведены несколько десятков крестьянских домов. В 1921 году деревня насчитывала уже 57 домов и 388 жителя (288 греко-католиков, 41 католик, 21 евангелист и 38 иудеев).

В 1945—1951 годах находилась в составе СССР. Позднее была заселена переселенцами с Сокальщины.

Церковь св. Николая 

Главной достопримечательностью деревни является греко-католическая церковь св. Николая (с 1971 года костёл Вознесения Богоматери), построенная в 1903 году на склоне холма со стороны Хощува. По преданиям, в этом живописном месте когда-то стоял замок. Около церкви кладбище в окружении деревьев (приведено в порядок общественными усилиями в 1993 году). В церкви сохранились фрагменты иконостаса 1902 года.

Вокруг на лугах осенью цветут безвременники. На север от церкви сохранились руины часовни, по некоторым данным, надгробной часовни хозяйки деревни Анны Новосельской, умершей в 1882 году.

По легенде, один из отрядов УПА имел схрон и полевой штаб под зданием церкви, который так и не был обнаружен.

Примечания

Ссылки 
 JAŁOWE 
 Cerkiew p.w św. Mikołaja — Jałowe k. Ustrzyk Dolnych
 
 Cerkiew greckokatolicka w Jałowem 
 S.Kryciński, Cerkwie w Bieszczadach, Oficyna Wydawnicza «Rewasz», wyd.3, Pruszków 2005
 M. i A.Michniewscy, M.Duda, Cerkwie Drewniane Karpat — Polska i Słowacja, Oficyna Wydawnicza «Rewasz», Pruszków 2003
 Słownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880
 W.Krukar, Mapa Bieszczady, Krosno, 2007/2008

Гмина Устшики-Дольне
Населённые пункты Подкарпатского воеводства